Седлачкова () — чешская фамилия. Известные носители:

 Седлачкова, Йиржина (1914—2002) — чешская актриса, певица, модель.
 Седлачкова, Ярослава (род. 1946) — чехословацкая спортивная гимнастка. Серебряная медалистка Олимпийских игр 1964 года.